Britton kan som auktorsförkortning betyda:

 Charles Edward Britton
 Donald Macphail Britton
 Everard Baldwin Britton (entomolog)
 Elizabeth Gertrude Britton
 Max Edwin Britton
 Nathaniel Lord Britton

Robotskapade auktorsförkortningar